Las Flores – città dell'Argentina capoluogo del partido omonimo
Partido di Las Flores – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
San José Las Flores – comune di El Salvador nel Dipartimento di Chalatenango
Las Flores – comune dell'Honduras nel Dipartimento di Lempira
 Las Flores – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato in California, nella contea di Tehama
 Las Flores – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato in California, nella contea di Orange